Batavia kan syfta på:

 Batavia (fartyg) – ett ostindiefarande fartyg från Nederländerna
 Batavia (textil) – en vävteknik som är liksidig
 Bataver – en germansk stam i nuvarande Zeeland
 Bataviska republiken – en republik efter fransk förebild 1795 till 1806, en lydstat till Frankrike
 Bataviasallat – en variant Lactuca sativa var. capitata crispum inom arten Sallat

Geografi

Argentina 

 Batavia (ort i Argentina), San Luis,

Indonesien 

 Batavia – ett äldre namn på Jakarta

Tyskland 
 Batavia – det latinska namnet på staden Passau

USA 

 Batavia, Ohio, countyhuvudort, Clermont County, 
 Batavia, Iowa, ort, Jefferson County, 
 Batavia, Illinois, ort, Kane County, 
 Batavia, New York, Genesee County, 
 Batavia, Montana, Flathead County, 
 Batavia, Kalifornien – ett kommunfritt område i Solano County, Kalifornien